

Cinema e televisione 
 Eter – film per la televisione del 1985 diretto da Mario Fanelli
 Eter – film del 2018 diretto da Krzysztof Zanussi

Persone 
 Birayma N'dyeme Eter – sovrano dell'Impero Wolof
 Nicole Eter – oculista tedesca

Radio e tecnica 
 Eter – programma radiofonico svedese
 Premios Éter – premio radiofonico argentino
 Escola Técnica Estadual República (ETER) – scuola tecnica brasiliana

Pagine correlate 
Ether